Ренье III:
 Ренье III (ок. 920 — 973) — граф Эно (Геннегау) в 932/940 — 958, сын Ренье II, графа Эно.
 Ренье III (1923—2005) — тринадцатый князь Монако с 1949 по 2005 из династии Гримальди.